Tojás (biológia) 
Tojás (gasztronómia és kultúra)
Húsvéti tojás, ill. Easter egg
A tojás, 2007-ben készült török–görög film